Киевцы — топоним в России.

 Киевцы — деревня в Алексинском районе Тульской области.
 Киевцы (Москва) — бывшее село, ставшее частью Москвы в XVII столетии. Располагалось на территории современного района Хамовники, близ села Семчинское